UKS steht für:
 Universalkurzschrift
 Universitätsklinikum des Saarlandes
 Flughafen Sewastopol (IATA-Code), Flughafen in Sewastopol, Krim
 Ukrainian Cargo Airways (ICAO-Code), ukrainische Fluggesellschaft

uks steht für:
 Ka'apor (Gebärdensprache) (ISO-639-3-Code), lokale Gebärdensprache der Ka'apor, indigene Bewohner von Maranhão, Brasilien

UKS